Die Bestie ist der Titel folgender Filme:
 Die Bestie (1956), US-amerikanischer Film noir (While the city sleeps)
 Die Bestie (1970), Italowestern (La belva)
 Die Bestie (1975), französisches Filmdrama (La bête)
 Die Bestie (1987), französisches Filmdrama  (La brute)
 Die Bestie (1988), deutscher Fernsehfilm
 Die Bestie (2002), US-amerikanisches Filmdrama (Savage Messiah)
 Die Bestie (2020), italienischer Thriller (La belva)

Die Bestie ist der Titel von:
 Die Bestie (Brecht), Kurzgeschichte von Bertolt Brecht aus dem Jahr 1928